BNP Paribas Open 2014 – tenisowy turniej ATP w sezonie 2014 z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 6–16 marca 2014 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 5 240 015 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Kalifornii